Art Pop (album van Githead), een album van de Britse rockband Githead uit 2007

Zie ook 
 Artpop
 Popart